Международный теннисный турнир в Хобарте 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Хобарте с 11 по 17 января 2015 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Гарбинье Мугуруса
 Парный турнир —  Клара Закопалова /  Моника Никулеску

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кейси Деллакква (№ 29 в мире на тот момент). Уже во втором раунде австралийка проиграла Карин Кнапп. Прошлогодняя победительница турнира Гарбинье Мугуруса не защищала свой титул. По итогу в финале турнира встретились две не сеянные на турнире теннисистки: Хитер Уотсон и Мэдисон Бренгл, которая пробилась на турнир через квалификацию. Победу на турнире впервые одержала теннисистка из Великобритании - Уотсон.

В парном турнире победу одержали Кики Бертенс и Юханна Ларссон. В финале они обыграли Виталию Дьяченко и прошлогоднюю чемпионку Моника Никулеску. Другая победительница прошлого розыгрыша Клара Закопалова не выступала на турнире.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хезер Уотсон обыграла  Мэдисон Бренгл со счётом 6-3, 6-4.
 Уотсон выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бренгл сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон обыграли  Виталию Дьяченко /  Монику Никулеску со счётом 7-5, 6-3.
 Бертенс выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Ларссон выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Результаты турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2015 года
2015